Plurale di Istituzione, anche con valore  collettivo di  tutti gli organi dello Stato
Opere di diritto contenenti princìpi fondamentali:
Istituzioni di Giustiniano, parte del Corpus Juris civilis
Istituzioni, opera didattica di Gaio
Parafrasi greca delle Istituzioni
Altre opere:
Istituzioni – opera enciclopedica di Cassiodoro